El sistema APG IV de classificació de les plantes amb flors, les angiospermes, és la quarta versió d'un sistema modern de taxonomia vegetal, basat sobre tot en els resultats de l'análisi molecular, desenvolupat pel Grup per a la filogènia de les angiospermes (APG). Es va publicar el 2016, set anys després de la publicació del seu antecessor, el sistema APG III (2009) i 18 anys després de la publicació del primer sistema APG el 1998.

En comparació amb el sistema APG III, el sistema APG IV reconeix cinc ordres nous (Boraginals, Dillenials, Icacinals, Metteniusals i Vahlials), fent un total de 64 ordres d'angiospermes i 416 famílies. Addicionalment es van proposar dos clades nous, el de les superastèrides i el de les superròsides, i es van fer canvis en algunes famílies. En general, els autors descriuen la seua filosofia com a "conservadora", basant-se en fer canvis des de l'APG III només quan s'ha demostrat "una necessitat ben recolzada". De vegades, això ha donat lloc a ubicacions que no són compatibles amb els estudis publicats, però en què cal investigar més abans de canviar la classificació.

Versió detallada 
Llegenda dels símbols utilitzats:

 * = s'ha afegit la família o s'ha canviat la seua circumscripció des del sistema APG III del 2009
 † = l'ordre s'ha afegit des del sistema APG III

Angiospermes basals 
 Amborellales Melikyan et al.
 Amborellaceae Pichon, nom. contres.
 Nymphaeales Salisb. ex Bercht. & J.Presl
 Hydatellaceae U.Hamann
 Cabombàcies riques. ex A.Rich., nom. contres.
 Nymphaeaceae Salisb., Nom. contres.
 Austrobaileyales Takht. ex Reveal
 Austrobaileyaceae Croizat, nom. contres.
 Trimeniaceae Gibbs, nom. contres.
 Schisandraceae Blume, nom. contres.

Magnòlides 
 Canellales Cronq.
 Canellaceae Mart., Nom. contres.
 Winteraceae R.Br. ex Lindl., nom. contres.
 Piperales Bercht. & J.Presl
 Saururaceae ric. ex T.Lestib., nom. contres.
 Piperaceae Giseke, nom. contres.
 Aristolochiaceae Juss., Nom. contres. * (incloent-hi Asaraceae Vent., Hydnoraceae C.Agardh, nom. cons., Lactoridaceae Engl., nom. cons. )
 Magnoliales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Myristicaceae R.Br., nom. contres.
 Magnoliaceae Juss., Nom. contres.
 Degeneriaceae IWBailey i ACSm., Nom. contres.
 Himantandraceae Diels, nom. contres.
 Eupomatiaceae Orb., Nom. contres.
 Annonaceae Juss., Nom. contres.
 Laurales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Calycanthaceae Lindl., Nom. contres.
 Siparunaceae Schodde
 Gomortegaceae Reiche, nom. contres.
 Atherospermataceae R.Br.
 Hernandiaceae Blume, nom. contres.
 Monimiaceae Juss., Nom. contres.
 Lauraceae Juss., Nom. contres.

Llinatge independent: no col·locat a un clade més inclusiu 
 Chloranthales Mart.
 Chloranthaceae R.Br. ex Sims, nom. contres.

Liliòpsids (Monocotiledònies) 
 Acorales Mart.
 Acoraceae Martinov
 Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Araceae Juss., nom. cons.
 Tofieldiaceae Takht.
 Alismataceae Vent., nom. cons.
 Butomaceae Mirb., nom. cons.
 Hydrocharitaceae Juss., nom. cons.
 Scheuchzeriaceae F.Rudolphi, nom. cons.
 Aponogetonaceae Planch., nom. cons.
 Juncaginaceae Rich., nom. cons.*
 Maundiaceae Nakai*
 Zosteraceae Dumort., nom. cons.
 Potamogetonaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons
 Posidoniaceae Vines, nom. cons.
 Ruppiaceae Horan., nom. cons.
 Cymodoceaceae Vines, nom. cons.
 Petrosaviales Takht.
 Petrosaviaceae Hutch., nom. cons.
 Dioscoreales Mart.
 Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon
 Burmanniaceae Blume, nom. cons. (no monofilètic)
 Dioscoreaceae R.Br., nom. cons.
 Pandanales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Triuridaceae Gardner, nom. cons.
 Velloziaceae J.Agardh, nom. cons.
 Stemonaceae Caruel, nom. cons.
 Cyclanthaceae Poit. ex A.Rich., nom. cons.
 Pandanaceae R.Br., nom. cons.
 Liliales Perleb
 Campynemataceae Dumort.
 Corsiaceae Becc., nom. cons.
 Melanthiaceae Batsch ex Borkh., nom. cons.
 Petermanniaceae Hutch, nom. cons.
 Alstroemeriaceae Dumort., nom. cons.
 Colchicaceae DC., nom. cons.
 Philesiaceae Dumort., nom. cons.
 Ripogonaceae Conran & Clifford
 Smilacaceae Vent., nom. cons.
 Liliaceae Juss., nom. cons.
 Asparagales Link
 Orchidaceae Juss., nom. cons.
 Boryaceae M.W.Chase et al.
 Blandfordiaceae R.Dahlgren & Clifford
 Asteliaceae Dumort.
 Lanariaceae H.Huber ex R.Dahlgren
 Hypoxidaceae R.Br., nom. cons.
 Doryanthaceae R.Dahlgren & Clifford
 Ixioliriaceae Nakai (com a Ixiolirionaceae)
 Tecophilaeaceae Leyb., nom. cons.
 Iridaceae Juss., nom. cons.
 Xeronemataceae M.W.Chase et al.
 Asphodelaceae Juss., nom. cons. prop. (incloent-hi Xanthorrhoeaceae Dumort., nom. cons.)
 Amaryllidaceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Asparagaceae Juss., nom. cons.
 Arecales Bromhead
 Dasypogonaceae Dumort.
 Arecaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons. (= Palmae Juss., nom. cons.)
 Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl
 Hanguanaceae Airy Shaw
 Commelinaceae Mirb., nom. cons.
 Philydraceae Link, nom. cons.
 Pontederiaceae Kunth, nom. cons.
 Haemodoraceae R.Br., nom. cons.
 Zingiberales Griseb.
 Strelitziaceae Hutch., nom. cons.
 Lowiaceae Ridl., nom. cons.
 Heliconiaceae Vines
 Musaceae Juss., nom. cons.
 Cannaceae Juss., nom. cons.
 Marantaceae R.Br., nom. cons.
 Costaceae Nakai
 Zingiberaceae Martinov, nom. cons.
 Poales Small
 Typhaceae Juss., nom. cons.
 Bromeliaceae Juss., nom. cons.
 Rapateaceae Dumort., nom. cons.
 Xyridaceae C.Agardh, nom. cons.
 Eriocaulaceae Martinov, nom. cons.
 Mayacaceae Kunth, nom. cons.
 Thurniaceae Engl., nom. cons.
 Juncaceae Juss., nom. cons.
 Cyperaceae Juss., nom. cons.
 Restionaceae R.Br., nom. cons.* (incloent-hi Anarthriaceae D.W.Cutler & Airy Shaw, Centrolepidaceae Endl., nom. cons.)
 Flagellariaceae Dumort., nom. cons.
 Joinvilleaceae Toml. & A.C.Sm.
 Ecdeiocoleaceae D.W.Cutler & Airy Shaw
 Poaceae Barnhart, nom. cons. (= Gramineae Juss., nom. cons.)

Probable germana dels eudicots 
 
 Ceratophyllaceae Grey, nom. contres.

Eudicotiledònies 
 Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Eupteleaceae K.Wilh., Nom. contres.
 Papaveraceae Juss., Nom. contres.
 Circaeasteraceae Hutch., Nom. contres.
 Lardizabalaceae R.Br., nom. contres.
 Menispermaceae Juss., Nom. contres.
 Berberidaceae Juss., Nom. contres.
 Ranunculaceae Juss., Nom. contres.
 Proteales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Sabiaceae Blume, nom. contres.
 Nelumbonaceae A.Rich., Nom. contres.
 Platanaceae T.Lestib., Nom. contres.
 Proteaceae Juss., Nom. contres.
 Trochodendrales Takht. ex Cronq.
 Trochodendraceae Eichler, nom. contres.
 Buxales Takht. ex Reveal
 Buxaceae Dumort., Nom. contres.* (incloent-hi Haptanthaceae C. Nelson)

Nucli de les eudicotiledònies 
 Gunnerales Takht. ex Reveal
 Myrothamnaceae Nied., Nom. contres.
 Gunneraceae Meisn., nom. contres.
 Dilleniales DC. ex Bercht. & J.Presl †
 Dilleniaceae Salisb., Nom. contres.

Superròsides 
 Saxifragales Bercht. & J.Presl
 Peridiscaceae Kuhlm., Nom. contres.
 Paeoniaceae Raf., Nom. contres.
 Altingiaceae Lindl., Nom. contres.
 Hamamelidaceae R.Br., nom. contres.
 Cercidiphyllaceae Engl., Nom. contres.
 Daphniphyllaceae Müll. Arg., Nom. contres.
 Iteaceae J.Agardh, nom. contres.
 Grossulariaceae DC., Nom. contres.
 Saxifragaceae Juss., Nom. contres.
 Crassulaceae J.St.-Hil., Nom. contres.
 Aphanopetalaceae Doweld
 Tetracarpaeaceae Nakai
 Penthoraceae Rydb. ex Britton, nom. contres.
 Haloragaceae R.Br., nom. contres.
 Cynomoriaceae Endl. ex Lindl., nom. contres.

Ròsides 
 Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Vitaceae Juss., Nom. contres.
 Enllaç zigofil·les
 Krameriaceae Dumort., Nom. contres.
 Zygophyllaceae R.Br., nom. contres.
 Fabales Bromhead
 Quillajaceae D.Don
 Fabaceae Lindl., Nom. contres. (= Leguminosae Juss., Nom. Cons.)
 Surianaceae Arn., Nom. contres.
 Polygalaceae Hoffmanns. & Enllaç, nom. contres.
 Rosales Bercht. & J.Presl
 Rosaceae Juss., Nom. contres.
 Barbeyaceae Rendle, nom. contres.
 Dirachmaceae Hutch.
 Elaeagnaceae Juss., Nom. contres.
 Rhamnaceae Juss., Nom. contres.
 Ulmaceae Mirb., Nom. contres.
 Cannabaceae Martinov, nom. contres.
 Moraceae Gaudich., Nom. contres.
 Urticaceae Juss., Nom. contres.
 Fagales Engl.
 Nothofagaceae Kuprian.
 Fagaceae Dumort., Nom. contres.
 Myricaceae ric. ex Kunth, nom. contres.
 Juglandaceae DC. ex Perleb, nom. contres.
 Casuarinaceae R.Br., nom. contres.
 Ticodendraceae Gomez-Laur. & LDGomez
 Betulaceae Grey, nom. contres.
 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Apodanthaceae Tiegh. ex Takht.*
 Anisophylleaceae Ridl.
 Corynocarpaceae Anglès, nom. contres.
 Coriariaceae DC., Nom. contres.
 Cucurbitaceae Juss., Nom. contres.
 Tetramelaceae Airy Shaw
 Datiscaceae Dumort., Nom. contres.
 Begoniaceae C.Agardh, nom. contres.

COM clade (ubicació incerta) 
 Celastrales
 Lepidobotryaceae J. Leonard, nom. contres.
 Celastraceae R.Br., nom. contres.
 Oxalidales Bercht. & J.Presl
 Huaceae A.Chev.
 Connaraceae R.Br., nom. contres.
 Oxalidaceae R.Br., nom. contres.
 Cunoniaceae R.Br., nom. contres.
 Elaeocarpaceae Juss., Nom. contres.
 Cephalotaceae Dumort., Nom. contres.
 Brunelliaceae Engl., Nom. contres.
 Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Pandaceae Engl. & Gilg, nom. contres.
 Irvingiaceae Exell & Mendonça, nom. contres.* (incloent-hi Allantospermum Forman )
 Ctenolophonaceae Exell i Mendonça
 Rhizophoraceae Pers., Nom. contres.
 Erythroxylaceae Kunth, nom. contres.
 Ochnaceae DC., Nom. contres.
 Bonnetiaceae L.Beauvis. ex Nakai
 Clusiaceae Lindl., Nom. contres. (= Guttiferae Juss., Nom. Cons. )
 Calophyllaceae J.Agardh
 Podostemaceae ric. ex Kunth, nom. contres.
 Hypericaceae Juss., Nom. contres.
 Caryocaraceae Voigt, nom. contres.
 Lophopyxidaceae H.Pfeiff.
 Putranjivaceae Meisn.
 Centroplacaceae Doweld & Reveal
 Elatinaceae Dumort., Nom. contres.
 Malpighiaceae Juss., Nom. contres.
 Balanopaceae Benth. & Hook.f., nom. contres.
 Trigoniaceae A.Juss., Nom. contres.
 Dichapetalaceae Baill., Nom. contres.
 Euphroniaceae Marc. -Berti
 Chrysobalanaceae R.Br., nom. contres.
 Humiriaceae A.Juss., Nom. contres.
 Achariaceae Harms, nom. contres.
 Violaceae Batsch, nom. contres.
 Goupiaceae Miers
 Passifloraceae Juss. ex Roussel, nom. contres.
 Lacistemataceae Mart., Nom. contres.
 Salicaceae Mirb., Nom. contres.
 Peraceae Klotzsch*
 Rafflesiaceae Dumort., Nom. contres.
 Euphorbiaceae Juss., Nom. contres.*
 Linàcies DC. ex Perleb, nom. contres.
 Ixonanthaceae Planch. ex Miq., nom. contres.*
 Picrodendraceae Small, nom. contres.
 Phyllanthaceae Martinov, nom. contres.

Màlvides 
 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Geraniaceae Juss., nom. cons.
 Francoaceae A.Juss., nom. cons.* (incloent-hi Bersamaceae Doweld, Greyiaceae Hutch., nom. cons., Ledocarpaceae Meyen, Melianthaceae Horan., nom. cons., Rhynchothecaceae A.Juss., Vivianiaceae Klotzsch, nom. cons.)
 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Combretaceae R.Br., nom. cons.
 Lythraceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Onagraceae Juss., nom. cons.
 Vochysiaceae A.St.-Hil., nom. cons.
 Myrtaceae Juss., nom. cons.
 Melastomataceae Juss., nom. cons.
 Crypteroniaceae A.DC., nom. cons.
 Alzateaceae S.A.Graham
 Penaeaceae Sweet ex Guill., nom. cons.
 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 Aphloiaceae Takht.
 Geissolomataceae A.DC., nom. cons.
 Strasburgeriaceae Tiegh., nom. cons.
 Staphyleaceae Martinov, nom. cons.
 Guamatelaceae S.H.Oh & D.Potter
 Stachyuraceae J.Agardh, nom. cons.
 Crossosomataceae Engl., nom. cons.
 Picramniales Doweld
 Picramniaceae Fernando & Quinn
 Huerteales Doweld
 Gerrardinaceae M.H.Alford
 Petenaeaceae Christenh. et al.*
 Tapisciaceae Takht.
 Dipentodontaceae Merr., nom. cons.
 Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Biebersteiniaceae Schnizl.
 Nitrariaceae Lindl.
 Kirkiaceae Takht.
 Burseraceae Kunth, nom. cons.
 Anacardiaceae R.Br., nom. cons.
 Sapindaceae Juss., nom. cons. (incloent-hi Xanthocerataceae Buerki et al., com Xanthoceraceae)
 Rutaceae Juss., nom. cons.
 Simaroubaceae DC., nom. cons.
 Meliaceae Juss., nom. cons.
 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Cytinaceae A.Rich.
 Muntingiaceae C.Bayer et al.
 Neuradaceae Kostel., nom. cons.
 Malvaceae Juss., nom. cons.
 Sphaerosepalaceae Bullock
 Thymelaeaceae Juss., nom. cons.
 Bixaceae Kunth, nom. cons.
 Cistaceae Juss., nom. cons.* (incloent-hi Pakaraimaea Maguire & P.S.Ashton)
 Sarcolaenaceae Caruel, nom. cons.
 Dipterocarpaceae Blume, nom. cons.*
 Brassicales Bromhead
 Akaniaceae Stapf, nom. cons.
 Tropaeolaceae Juss. ex DC., nom. cons.
 Moringaceae Martinov, nom. cons.
 Caricaceae Dumort., nom. cons.
 Limnanthaceae R.Br., nom. cons.
 Setchellanthaceae Iltis
 Koeberliniaceae Engl., nom. cons.
 Bataceae Mart. ex Perleb, nom. cons.
 Salvadoraceae Lindl., nom. cons.
 Emblingiaceae Airy Shaw
 Tovariaceae Pax, nom. cons.
 Pentadiplandraceae Hutch. & Dalziel
 Gyrostemonaceae A.Juss., nom. cons.
 Resedaceae Martinov, nom. cons.* (incloent-hi Borthwickiaceae J.X.Su et al., Stixidaceae Doweld com Stixaceae, Forchhammeria Liebm.)
 Capparaceae Juss., nom. cons.*
 Cleomaceae Bercht. & J.Presl
 Brassicaceae Burnett, nom. cons. (= Cruciferae Juss., nom. cons.)

Superastèrides 
 Berberidopsidales Doweld
 Aextoxicaceae Engl. & Gilg, nom. contres.
 Berberidopsidaceae Takht.
 Santalales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Olacaceae R.Br., nom. contres. (no monofilètic; incloent-hi Aptandraceae Miers, Coulaceae Tiegh., Erythropalaceae Planch. ex Miq., nom. cons., Octoknemaceae Soler. nom. cons., Strombosiaceae Tiegh., Ximeniaceae Horan.)
 Opiliaceae Valeton, nom. contres.
 Balanophoraceae Rich., Nom. contres.
 Santalaceae R.Br., nom. contres. (no monofilètic si s'incorporen Balanophoraceae; incloent-hi Amphorogynaceae Nickrent & Der, Cervantesiaceae Nickrent & Der, Comandraceae Nickrent & Der, Nanodeaceae Nickrent & Der, Thesiaceae Vest, Viscaceae Batsch)
 Misodendraceae J.Agardh, nom. contres.
 Schoepfiaceae Blume
 Loranthaceae Juss., Nom. contres.
 Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Frankeniaceae Desv., Nom. contres.
 Tamaricaceae Link, nom. contres.
 Plumbaginaceae Juss., Nom. contres.
 Polygonaceae Juss., Nom. contres.
 Droseraceae Salisb., Nom. contres.
 Nepenthaceae Dumort, nom. contres.
 Drosophyllaceae Chrtek et al.
 Dioncophyllaceae Airy Shaw, nom. contres.
 Ancistrocladaceae Planch. ex Walp., nom. contres.
 Rhabdodendraceae Prance
 Simmondsiaceae Tiegh.
 Physenaceae Takht.
 Asteropeiaceae Takht. ex Reveal i Hoogland
 Macarthuriaceae Christenh.*
 Microteaceae Schäferhoff i Borsch *
 Caryophyllaceae Juss., Nom. contres.
 Achatocarpaceae Heimerl, nom. contres.
 Amaranthaceae Juss., Nom. contres.
 Stegnospermataceae Nakai
 Limeaceae Shipunov ex Reveal *
 Lophiocarpaceae Doweld & Reveal
 Kewaceae Christenh.*
 Barbeuiaceae Nakai
 Gisekiaceae Nakai
 Aizoaceae Martinov, nom. contres.
 Phytolaccaceae R.Br., nom. contres.*
 Petiveriaceae C.Agardh * (incloent-hi Rivinaceae C.Agardh)
 Sarcobataceae Behnke
 Nyctaginaceae Juss., Nom. contres.
 Molluginaceae Bartl., Nom. contres.*
 Montiaceae Raf.
 Didiereaceae Radlk., Nom. contres.
 Basellaceae Raf., Nom. contres.
 Halophytaceae S.Soriano
 Talinaceae Doweld
 Portulacaceae Juss., Nom. contres.
 Anacampserotaceae Eggli i Nyffeler
 Cactaceae Juss., Nom. contres.

Astèrides 
 Cornales
 Nyssaceae Juss. ex Dumort., nom. cons.
 Hydrostachyaceae Engl., nom. cons.
 Hydrangeaceae Dumort., nom. cons.
 Loasaceae Juss., nom. cons.
 Curtisiaceae Takht.
 Grubbiaceae Endl. ex Meisn., nom. cons.
 Cornaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Ericales Bercht. & J.Presl
 Balsaminaceae A.Rich., nom. cons.
 Marcgraviaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Tetrameristaceae Hutch.
 Fouquieriaceae DC., nom. cons.
 Polemoniaceae Juss., nom. cons.
 Lecythidaceae A.Rich., nom. cons.
 Sladeniaceae Airy Shaw
 Pentaphylacaceae Engl., nom. cons.
 Sapotaceae Juss., nom. cons.
 Ebenaceae Gürke, nom. cons.
 Primulaceae Batsch ex Borkh., nom. cons.
 Theaceae Mirb., nom. cons.
 Symplocaceae Desf., nom. cons.
 Diapensiaceae Lindl., nom. cons.
 Styracaceae DC. & Spreng., nom. cons.
 Sarraceniaceae Dumort., nom. cons.
 Roridulaceae Martinov, nom. cons.
 Actinidiaceae Gilg & Werderm., nom. cons.
 Clethraceae Klotzsch, nom. cons.
 Cyrillaceae Lindl., nom. cons.
 Ericaceae Juss., nom. cons.
 Mitrastemonaceae Makino, nom. cons. (col·locació en un ordre poc clar)
 Icacinales Tiegh. †
 Oncothecaceae Kobuski ex Airy Shaw
 Icacinaceae Miers, nom. cons.*
 Metteniusales Takht. †
 Metteniusaceae H.Karst. ex Schnizl.*
 Garryales Mart.
 Eucommiaceae Engl., nom. cons.
 Garryaceae Lindl., nom. cons.
 Gentianales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Rubiaceae Juss., nom. cons.
 Gentianaceae Juss., nom. cons.
 Loganiaceae R.Br. ex Mart., nom. cons.
 Gelsemiaceae L.Struwe & V.A.Albert* (incloent-hi Pteleocarpaceae Brummitt)
 Apocynaceae Juss., nom. cons.
 Boraginales Juss. ex Bercht. & J.Presl †
 Boraginaceae Juss., nom. cons. (incloent-hi Codonaceae Weigend & Hilger)
 Vahliales Doweld †
 Vahliaceae Dandy
 Solanales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Convolvulaceae Juss., nom. cons.
 Solanaceae Juss., nom. cons.
 Montiniaceae Nakai, nom. cons.
 Sphenocleaceae T.Baskerv., nom. cons.
 Hydroleaceae R.Br.
 Lamiales Bromhead
 Plocospermataceae Hutch.
 Carlemanniaceae Airy Shaw
 Oleaceae Hoffmanns. & Link, nom. cons.
 Tetrachondraceae Wettst.
 Calceolariaceae Olmstead
 Gesneriaceae Rich. & Juss., nom. cons.* (la posició de Peltanthera Benth. és problemàtica i ací esconsidera fora de la família)
 Plantaginaceae Juss., nom. cons.
 Scrophulariaceae Juss., nom. cons.
 Stilbaceae Kunth, nom. cons.
 Linderniaceae Borsch et al.
 Byblidaceae Domin, nom. cons.
 Martyniaceae Horan., nom. cons.
 Pedaliaceae R.Br., nom. cons.
 Acanthaceae Juss., nom. cons.
 Bignoniaceae Juss., nom. cons.
 Lentibulariaceae Rich., nom. cons.
 Schlegeliaceae Reveal
 Thomandersiaceae Sreem.
 Verbenaceae J.St.Hil., nom. cons.
 Lamiaceae Martinov, nom. cons. (= Labiatae Juss., nom. cons.)
 Mazaceae Reveal
 Phrymaceae Schauer, nom. cons.*
 Paulowniaceae Nakai
 Orobanchaceae Vent., nom. cons.* (incloent-hi Lindenbergiaceae Doweld, Rehmanniaceae Reveal)
 Aquifoliales Senft
 Stemonuraceae Kårehed
 Cardiopteridaceae Blume, nom. cons.
 Phyllonomaceae Small
 Helwingiaceae Decne.
 Aquifoliaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Asterales Link
 Rousseaceae DC.
 Campanulaceae Juss., nom. cons.
 Pentaphragmataceae J.Agardh, nom. cons.
 Stylidiaceae R.Br., nom. cons.
 Alseuosmiaceae Airy Shaw
 Phellinaceae Takht.
 Argophyllaceae Takht.
 Menyanthaceae Dumort., nom. cons.
 Goodeniaceae R.Br., nom. cons.
 Calyceraceae R.Br. ex Rich., nom. cons.
 Asteraceae Bercht. & J.Presl, nom. cons. (= Compositae Giseke, nom. cons.)
 Escalloniales
 Escalloniaceae R.Br. ex Dumort., nom. cons.
 Bruniales Dumort.
 Columelliaceae D.Don, nom. cons.
 Bruniaceae R.Br. ex DC., nom. cons.
 Paracryphiales Takht. ex Reveal
 Paracryphiaceae Airy Shaw
 Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Adoxaceae E.Mey., nom. cons. (= Viburnaceae Raf., nom. cons. prop.)
 Caprifoliaceae Juss., nom. cons.
 Apiales Nakai
 Pennantiaceae J.Agardh
 Torricelliaceae Hu
 Griseliniaceae Takht., nom. cons. prop.
 Pittosporaceae R.Br., nom. cons.
 Araliaceae Juss., nom. cons.
 Myodocarpaceae Doweld
 Apiaceae Lindl., nom. cons. (= Umbelliferae Juss., nom. cons.)

Filogènia 
Igual que en els sistemes APG anteriors, la revisió de l'APG IV es basa en un arbre filogenètic per a les angiospermes, tal com es mostra a continuació.

Referències

Bibliografia 
 
 
 

Taxonomia
Grup per a la filogènia de les angiospermes